Никола Мектић (Загреб, 24. децембар 1988) је хрватски тенисер. Најбољи пласман на АТП листи у конкуренцији парова остварио је 18. октобра 2021. када је заузео прво место. Једини је тенисер из Хрватске, уз Мата Павића, који је постао број један у дублу.

Гренд слем финала

Парови: 3 (1:2)

Мешовити парови: 2 (1:1)

Финала завршног првенства сезоне

Парови: 1 (1:0)

Финала АТП мастерс 1000 серије

Парови: 9 (7:2)

Мечеви за олимпијске медаље

Парови: 1 (1:0)

АТП финала

Парови: 35 (21:14)

Остала финала

Тимска такмичења: 1 (1:0) 

1 Учествовао је само у четвртфиналу Дејвис купа, у мечу против Казахстана.

Референце

Спољашње везе 

 Никола Мектић на сајту АТП 
 Никола Мектић на сајту ИТФ 
 Никола Мектић на сајту Дејвис купа 

Рођени 1988.
Загрепчани
Хрватски тенисери
Победници гренд слем турнира у тенису — мушки парови
Победници Вимблдонског турнира
Тенисери на Летњим олимпијским играма 2020.
Хрватски олимпијци на Летњим олимпијским играма 2020.
Освајачи медаља на Летњим олимпијским играма 2020.
Освајачи златних олимпијских медаља за Хрватску
Освајачи олимпијских медаља у тенису
Олимпијски победници у тенису